Mercedes Sherida Lander (25 de janeiro de 1984) é a baterista de metal alternativo para o grupo canadense Kittie.

Sua irmã, Morgan Lander, também desempenha para Kittie.

Bateria
Yamaha Master's Custom Series drums 

12" 

13" 

14" 

16" 

22" Bass Drumm

Ligações externas
 Official Kittie Website

Cantores do Canadá
Bateristas do Canadá
Bateristas de heavy metal